Nadija Hordijenko Andrianova (1921-1998) - Oekraïense auteur, vertaler en Esperantist
 Olga Viktorovna Andrianova (1949) - Russische atlete, discuswerpster
 Tatjana Nikolajevna Andrianova (1979) - Russische atlete, die is gespecialiseerd in de 800 m

 Zie ook
 Andrianov
 Andrianovka